En försvunnen värld kan syfta på:

Böcker 
En försvunnen värld (bok, 1912) – roman av Arthur Conan Doyle från 1912, originaltitel The Lost World
En försvunnen värld (bok, 1995) – roman av Michael Chrichton från 1995, originaltitel The Lost World

Filmer och TV-serier 
En försvunnen värld (film, 1925) – amerikansk stumfilm från 1925 i regi av Harry O. Hoyt, baserad på Doyles roman, originaltitel The Lost World
En försvunnen värld (film, 1940) – amerikansk film från 1940 i regi av Hal Roach, originaltitel One Million B.C.
En försvunnen värld (film, 1960) – amerikansk film från 1960 i regi av Irwin Allen, baserad på Doyles roman, originaltitel The Lost World
En försvunnen värld (miniserie) – brittisk miniserie från 2001 i regi av Stuart Orme, baserad på Doyles roman, originaltitel The Lost World
Atlantis - En försvunnen värld – amerikansk animerad film från 2001, i regi av Gary Trousdale och Kirk Wise

Se även 
En förlorad värld – en roman av Evelyn Waugh från 1945, som även filmatiserats, originaltitel Brideshead Revisited: The Sacred & Profane Memories of Captain Charles Ryder